Вале́рий Васи́льевич Ма́ликов (, 30 марта 1942 — 31 декабря 2016) — украинский организатор органов государственной безопасности и государственный деятель, генерал-полковник, председатель Службы безопасности Украины (СБУ) (1994—1995).

Биография 

В 1971 г. окончил экономический факультет Харьковского государственного университета, затем — Высшие курсы КГБ СССР (1971) и курсы при Высшей Краснознаменной школе КГБ СССР (1989).

 1959—1961 гг. — оператор Ждановской газораспределительной станции, г. Мариуполь (Жданов),
 1961—1964 гг. — служба в Советской армии,
 1964—1970 гг. — работа в общественных организациях, г. Харьков,
 1970 г. — в КГБ УССР на оперативных и руководящих должностях: дежурный офицер,
 1971—1980 гг. — оперуполномоченный, начальник подразделения управления КГБ в Харьковской области, г. Харьков,
 1980—1988 гг. — заместитель начальника управления кадров КГБ УССР,
 1988—1991 гг. — начальник УКГБ УССР в Черкасской области,
 1991—1992 гг. — заместитель председателя Службы национальной безопасности Украины,
 январь-декабрь 1992 г. — заместитель председателя СБУ — начальник управления СБУ в Киеве и Киевской области,
 1992—1994 гг. — первый заместитель председателя,
 1994—1995 гг. — председатель СБУ,
 1995—1996 гг. — советник премьер-министра Украины,
 1996—1997 гг. — главный консультант Секретариата Верховной рады Украины,
 1997—2004 гг. — первый заместитель председателя Счетной палаты Украины.

Награды и звания 

Орден «За заслуги» III ст. (03.2012). Орден «Знак Почета». .

Примечания

Ссылки 
 Довідка: Маліков Валерій Васильович // Лідери України

Выпускники Харьковского университета
Сотрудники КГБ СССР
Политики Украины
Руководители Службы безопасности Украины